Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 105 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 15 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменов из 15 стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий. Победителем соревнований стал узбекский атлет Руслан Нурудинов, установивший новый Олимпийский рекорд в толчке.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016